de lp Cheap Thrills (Big Brother and the Holding Company), 1967
de film Cheap Thrills (film), 2013
de single Cheap Thrills (Sia), 2016